Die Fußball-Verbandsliga Mittelrhein 2000/01 war die 55. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußball-Verband Mittelrhein. Sie war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison waren der Bonner SC nach acht Jahren und Germania Teveren nach sieben Jahren wieder aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die beiden Aufsteiger PSI Yurdumspor Köln (erstmals in der Verbandsliga) sowie die Amateurmannschaft von Alemannia Aachen (Wiederaufstieg nach zwei Spielzeiten) hinzu.

Sieger wurde zum fünften Mal der Bonner SC, der damit nach einer Saison wieder in die Oberliga Nordrhein aufstieg. Die Amateurmannschaft von Alemannia Aachen kehrte als Zweitplatzierter nach elf Jahren ebenfalls in die Oberliga zurück.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Der SC West Köln verließ die Verbandsliga nach zwei Spielzeiten wieder, der Oberbrucher BC 09 nach 13 Jahren. Der SSV Körrenzig hatte seine Mannschaft während der Saison zurückgezogen und stieg nach vier Spielzeiten wieder in die Landesliga ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 
 

2000
Fußballsaison 2000/01